Punch (, ) ist eine Stadt (Municipal Council) im äußersten Westen des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 26.854.
2001 lag sie noch bei 23.442.
In der Stadt Punch leben 44 % Hindus und 33,5 % Muslime.

Punch liegt auf  Höhe am Nordufer des gleichnamigen Flusses etwa 7 km von der pakistanischen Grenze entfernt. Das Flusstal wird vom restlichen Teil von Jammu und Kashmir durch die Bergkette des Pir Panjal getrennt.
Eine Fernstraße führt zum südlich gelegenen Rajouri und weiter nach Jammu.
Die Mughal Road führt über einen  hohen Pass und verbindet seit 2007 Punch mit Shopian im Kaschmirtal. Zwischen den Städten Rawalakot in Pakistan und Punch gibt es eine Busverbindung.

Klima 
Das Klima in Punch ist in den Sommermonaten Juli und August vom Monsun bestimmt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 946,7 mm.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Punch (Jammu und Kashmir)